Aemilia peut se référer à :
 Regio VIII Aemilia, nom d'une ancienne région italienne ;
 Aemilia Hilaria, femme médecin gallo-romaine du .